Amerikai Egyesült Államok
 Cypress (Florida)
 Cypress (Illinois)
 Cypress (Indiana)
 Cypress (Kalifornia)
 Cypress (Texas)
 Cypress-sziget
Egyéb
Cypress Hill, amerikai popegyüttes